BQ peut faire référence :
 au Bloc québécois ;
 au Bulletin quotidien ;
 à BQ, une entreprise espagnole d'électronique ;
  ;
 aux Pays-Bas caribéens (îles Bonaire, Saint-Eustache et Saba), selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays).

Bq peut faire référence :
 au becquerel, l'unité d'activité radioactive du Système international, correspondant à une désintégration par seconde ;
 à .bq, le domaine national de premier niveau internet réservé aux Pays-Bas caribéens.